Профессиональная Футбольная Группа «А» 2008/2009 () — 85-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

2008/2009
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2008 году
Спорт в Болгарии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009